Saporta ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Saporta (1794–1853), bayerischer Generalmajor und Hofmarschall der Gattin von Ludwig I.
 Gabe Saporta (* 1979), uruguayischer Sänger
 Gaston de Saporta (1823–1895), französischer Paläobotaniker
 Karine Saporta (* 1950), französische Choreographin für zeitgenössischen Tanz
 Raimundo Saporta (1926–1997), spanischer Sportfunktionär nach dem der Saporta Cup benannt wurde

Saporta steht für:

 Saporta Cup, der Europapokal der Pokalsieger im Basketball
 Pabellón Raimundo Saporta, Basketballarena